Макре́ль ():
 Макрели () — род рыб семейства скумбриевых.
 «Макрель» — торговое название разных видов рыб семейства скумбриевых.
 Макрель (подводная лодка) — российская подводная лодка типа «Касатка», входившая в состав флота в 1908—1925 годах.